3 miejscowości w Polsce: 
 Ernestynów – osiedle w woj. dolnośląskim, w pow. złotoryjskim, w gminie Złotoryja
 Ernestynów – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Serokomla 
 Ernestynów – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Bedlno